Шутько — украинская фамилия.

Известные носители:
 Шутько, Алла Константиновна — бандуристка. Народная артистка Украины (1995).
 Шутько, Егор Иосифович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Шутько, Николай Алексеевич (1927—2010) — советский и украинский актёр театра и кино.

См. также 
 Шутьков, Анатолий Антонович (1931—2020) — советский и российский учёный в области экономики и организации производства АПК, академик ВАСХНИЛ/РАСХН (1990—2013), академик РАН (2013).